Суперкубок Ісландії з футболу 2014 — 45-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 квітня 2014 року між чемпіоном Ісландії КР та володарем кубка Ісландії Фрам.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2014
Ісландія